Das Internationaux Féminins de la Vienne 2011 war ein Tennisturnier für Damen in Poitiers. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2011 und fand vom  2011 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2011
Tennisturnier in Poitiers